Velika nagrada Turčije 2008 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2008. Odvijala se je 11. maja 2008 na dirkališču Istanbul Racing Circuit.

Rezultati

Kvalifikacije 
* - kazen.

|-
!1
|2
| Felipe Massa
|Ferrari
|1:25,994
|1:26,192
|1:27,617
|1
|-
!2
|23
| Heikki Kovalainen
|McLaren-Mercedes
|1:26,736
|1:26,290
|1:27,808
|2
|-
!3
|22
| Lewis Hamilton
|McLaren-Mercedes
|1:26,192
|1:26,477
|1:27,923
|3
|-
!4
|1
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:26,457
|1:26,050
|1:27,936
|4
|-
!5
|4
| Robert Kubica
|BMW Sauber
|1:26,761
|1:26,129
|1:28,390
|5
|-
!6
|10
| Mark Webber
|Red Bull-Renault
|1:26,773
|1:26,466
|1:28,417
|6
|-
!7
|5
| Fernando Alonso
|Renault
|1:26,836
|1:26,522
|1:28,422
|7
|-
!8
|11
| Jarno Trulli
|Toyota
|1:26,695
|1:26,822
|1:28,836
|8
|-
!9
|3
| Nick Heidfeld
|BMW Sauber
|1:27,107
|1:27,607
|1:28,882
|9
|-
!10
|9
| David Coulthard
|Red Bull-Renault
|1:26,939
|1:26,520
|1:29,959
|10
|-
!11
|7
| Nico Rosberg
|Williams-Toyota
|1:27,367
|1:27,012
|
|11
|-
!12
|17
| Rubens Barrichello
|Honda
|1:27,355
|1:27,219
|
|12
|-
!13
|16
| Jenson Button
|Honda
|1:27,428
|1:27,298
|
|13
|-
!14
|15
| Sebastian Vettel
|Toro Rosso-Ferrari
|1:27,442
|1:27,412
|
|14
|-
!15
|12
| Timo Glock
|Toyota
|1:26,614
|1:27,806
|
|15
|-
!16
|8
| Kazuki Nakadžima
|Williams-Toyota
|1:27,547
|
|
|16
|-
!17
|6
| Nelson Piquet Jr.
|Renault
|1:27,568
|
|
|17
|-
!18
|14
| Sébastien Bourdais
|Toro Rosso-Ferrari
|1:27,621
|
|
|18
|-
!19
|21
| Giancarlo Fisichella
|Force India-Ferrari
|1:27,807
|
|
|20*
|-
!20
|20
| Adrian Sutil
|Force India-Ferrari
|1:28,325
|
|
|19
|}

Dirka 

|-
! 1
| 2 ||  Felipe Massa || Ferrari
| 58
| 1:26:49,451
| 1
| 10
|-
! 2
| 22 ||  Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes
| 58
| + 3,779 s
| 3
| 8
|-
! 3
| 1 ||  Kimi Räikkönen || Ferrari
| 58
| + 4,271 s
| 4
| 6
|-
! 4
| 4 ||  Robert Kubica || BMW Sauber
| 58
| + 21,945 s
| 5
| 5
|-
! 5
| 3 ||  Nick Heidfeld || BMW Sauber
| 58
| + 38,741 s
| 9
| 4
|-
! 6
| 5 ||  Fernando Alonso || Renault
| 58
| + 53,724 s
| 7
| 3
|-
! 7
| 10 ||  Mark Webber || Red Bull-Renault
| 58
| + 1:04,229
| 6
| 2
|-
! 8
| 7 ||  Nico Rosberg || Williams-Toyota
| 58
| + 1:11,406
| 11
| 1
|-
! 9
| 9 ||  David Coulthard || Red Bull-Renault
| 58
| + 1:15,270
| 10
|
|-
! 10
| 11 ||  Jarno Trulli || Toyota
| 58
| + 1:16,344
| 8
|
|-
! 11
| 16 ||  Jenson Button || Honda
| 57
| +1 krog
| 13
|
|-
! 12
| 23 ||  Heikki Kovalainen || McLaren-Mercedes
| 57
| +1 krog
| 2
|
|-
! 13
| 12 ||  Timo Glock || Toyota
| 57
| +1 krog
| 15
|
|-
! 14
| 17 ||  Rubens Barrichello || Honda
| 57
| +1 krog
| 12
|
|-
! 15
| 6 ||  Nelson Piquet Jr. || Renault
| 57
| +1 krog
| 17
|
|-
! 16
| 20 ||  Adrian Sutil || Force India-Ferrari
| 57
| +1 krog
| 19
|
|-
! 17
| 15 ||  Sebastian Vettel || Toro Rosso-Ferrari
| 57
| +1 krog
| 14
|
|-
! Ods
| 14 ||  Sébastien Bourdais || Toro Rosso-Ferrari
| 24
| Vzmetenje
| 18
|
|-
! Ods
| 8 ||  Kazuki Nakadžima || Williams-Toyota
| 1
| Trčenje
| 16
|
|-
! Ods
| 21 ||  Giancarlo Fisichella || Force India-Ferrari
| 0
| Trčenje
| 20
|
|}

Opombe 
 Vodilni: Felipe Massa 42 (1-19, 22-23, 33-40, 46-58); Lewis Hamilton 11 (24-32, 44-45); Kimi Räikkönen 5 (20-21, 41-43)
 To je bila tretja zaporedna zmaga Felipeja Masse z najboljšega štartnega položaja na dirki za Veliko nagrado Turčije.
 To je bila 257-ta dirka Rubensa Barrichella, s čimer je izboljšal rekord Riccarda Patreseja za največ nastopov na prvenstvenih dirkah Formule 1.

Formula 1 sezona 2008
2008